

Architettura 
 Villa Fanzago Guillet – villa ubicata a Campodarsego, in provincia di Padova

Persone 
 Amedeo Guillet (1909-2010) – ufficiale, guerrigliero e diplomatico italiano
 Amedeo Guillet (1874-1939) – militare e politico italiano
 Eugène Guillet de La Brosse (1857-1939) – ingegnere e industriale francese
 Le Blanc de Guillet (1730-1799) – drammaturgo e giornalista francese
 Léon Guillet (1873-1946) – ingegnere francese
 Pernette du Guillet (1520-1545) – poetessa francese
 Valère Guillet (1796-1881) – politico canadese